Федерация футбола Бурунди — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Бурунди. Штаб-квартира находится в Бужумбуре. Основана в 1948 году. Членство в ФИФА получила в 1972 году.

Ссылки 
 Бурунди на сайте ФИФА

Примечания 

Бурунди
Футбол в Бурунди
Организации, основанные в 1948 году